Obyčajní ľudia (deutsch Gewöhnliche Leute) steht für:

 Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti, eine slowakische Partei
 Obyčajní ľudia (Móric) (früher Slovenská národná koalícia – Slovenská vzájomnosť), eine slowakische Partei